Эрмезинда () — женское имя германского происхождения. Известные носительницы:
 Эрмезинда Астурийская (VIII век) — королева Астурии (по браку с королём Альфонсо I Католиком)
 Эрмезинда Каркассонская (970-е — 1 марта 1058) — графиня Барселоны (с приблизительно 991 года; по браку с графом Рамоном Боррелем I)
 Эрмезинда Бигоррская (ок. 1015—1 декабря 1049) — королева Арагона (с 1036 года; по браку с королём Рамиро I)
  (ок. 1080—24 июня 1143) — графиня Намюра (с 1109 года; по браку с графом Жоффруа I)
 Эрмезинда Люксембургская (июль 1186—12 февраля 1247) — графиня Люксембурга (с 1197 года)

См. также 
 Эрмезинде